L.I.S.A. steht für

* L.I.S.A. – Der helle Wahnsinn, US-amerikanischer Spielfilm
 L.I.S.A. – Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, deutsches Wissenschaftsblog

LISA